

Osoby o nazwisku Förster 
 Bernd Förster (ur. 1956) – niemiecki piłkarz
 Christoph Förster – niemiecki kompozytor
 Emil von Förster – austriacki architekt
 Heinrich Förster (ur. 1799, zm. 1881) – niemiecki duchowny, biskup wrocławski
 Kaspar Förster młodszy
 Kaspar Förster starszy
 Lothar Förster (ur. 1865, zm. 1939) – prawnik, niemiecki urzędnik państwowy, dyplomata
 Ludwig Förster (ur. 1797, zm. 1863) – austriacki architekt pochodzenia niemieckiego
 Robert Förster (ur. 1978) – niemiecki kolarz szosowy
 Wilhelm Julius Förster (ur. 1832, zm. 1921) – niemiecki astronom

Zobacz też 
 Forster